Боллевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Боллевіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена